Příjmení Martinák nese více různých osobností:

 Ladislav Martinák (1923–1986) – slovenský a československý politik Komunistické strany Slovenska
 Petr Martinák (* 1975) – český herec, moderátor, imitátor
 Viliam Martinák (* 1952) – slovenský fotbalista, útočník
 Zuzana Martináková (* 1961) – slovenská politička, bývalá novinářka a předsedkyně slovenské politické strany Slobodné fórum (česky: Svobodné fórum)